Кубок Лихтенштейна по футболу () — единственное на высшем уровне клубное футбольное соревнование в Лихтенштейне, победителю которого даётся путёвка в 1-й квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФА. Страна не имеет своего собственного чемпионата, так как команды из Лихтенштейна участвуют в чемпионате Швейцарии.

Формат 
Турнир имеет необычный формат, так как футбольные клубы Лихтенштейна, а их всего семь, участвуют в соревновании двумя, тремя, а то и четырьмя (в 2004 году) составами. Участие основной команды является по регламенту соревнования обязательным. Соревнования проходят по системе «осень—весна»: матчи до 1/4 финала включительно играются осенью, а 1/2 и финал проводятся уже весной.

До 1965 года включительно соревнование проводились по системе «весна-осень», с сезона 1965/66 — «осень-весна»

В зависимости от выступления в кубке определяется посев команд на следующий розыгрыш турнира: полуфиналисты предыдущего розыгрыша стартуют с 1/4 финала, остальные команды стартуют с 1/16 или 1/8 финала в зависимости от того, в каком дивизионе чемпионата Швейцарии они выступают.

Шесть раз, в сезонах 1961-1963 и 1966/67-1968/69, проводился также матч за 3-е место в тот же день и на том же стадионе что и финал.

Все раунды турнира состоят из одной игры. Если основное время матча заканчивается вничью, то назначается дополнительное — 2 тайма по 15 минут каждый. Если по исходу дополнительного времени победитель не выявлен, назначается серия пенальти.

Начиная с 1999 года все финалы проводятся на стадионе Райнпарк, в Вадуце. В 2015 и 2017 годах финал был проведен на Шпортпарке в Эшене.

Команда-победитель получает 25 памятных золотых медалей, проигравшая команда — 25 памятных серебряных медалей. Главный судья и его помощники также получают памятные золотые медали.

Команда, выигравшая трофей 3 раза, получает его на вечное владение.

Чемпионы Лихтенштейна по футболу 
С момента вступления в 1932 году в Швейцарский футбольный союз клубы Лихтенштейна «Бальцерс» и «Тризен» стали также членами федерации футбола кантона Санкт-Галлен.

В 1933 году к ним присоединился «Вадуц», отыгравший до этого один год в региональной лиге австрийской земли Форарльберг, и все 3 клуба (другие 4 клуба княжества основаны после Второй мировой войны) были сведены в одну региональную группу в 4-й лиге. Представитель княжества, который занял наивысшее место, объявлялся чемпионом Лихтенштейна.

В сезоне 1937 года в соревнованиях под эгидой федерации футбола Санкт-Галлена участвовал только один участник от княжества — «Тризен», который был объявлен чемпионом Лихтенштейна без игр с другими командами княжества.

 1934 Тризен
 1935 Тризен
 1936 Вадуц
 1937 Тризен

В дальнейшем клубы княжества в одной региональной группе не играли, и чемпионы Лихтенштейна не провозглашались, а уже после Второй мировой войны команды стали соревноваться между собой в кубковом турнире.

Места проведения финала кубка

Финалы кубка 
Трижды подряд в сезонах 1963-1965 основной команде «Вадуц» было запрещено участвовать в кубке, так как команда играла в чемпионате Швейцарии на два дивизиона выше, чем все остальные команды Лихтенштейна. Вместо основной команды в сезонах 1963 и 1964 выступала команда ветеранов (старше 30 лет) «Vaduz Seniors».

В сезоне 1969/70 в кубке не участвовала основная команда Бальцерс.

Полуфиналисты и финалисты Кубка Лихтенштейна

Примечания

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте Лихтенштейнского футбольного союза 
 Чемпионат Лихтенштейна на сайте RSSSF 
 Кубок Лихтенштейна на сайте RSSSF